Die Fußball-Landesliga Rheinland 1949/50 war die dritte Spielzeit der Landesliga als höchster Amateur-Spielklasse im Gebiet des Fußballverbandes Rheinland. Die Vereine aus dem Raum Birkenfeld / Bad Kreuznach, die bis zur Vorsaison in der Landesliga Rheinland gespielt hatten, wechselten zur Saison 1949/50 in den Südwestdeutschen Fußballverband und dessen Landesliga Rheinhessen-Nahe.

Die Landesliga Rheinland war unterhalb der damaligen Gruppe Nord der Oberliga Südwest angesiedelt und nach geographischen Gesichtspunkten in zwei Staffeln mit je zwölf Vereinen gegliedert. Die Sportfreunde Herdorf und der TuS Konz wurden Meister ihrer jeweiligen Staffeln, verpassten allerdings beide in der anschließenden Aufstiegsrunde den Aufstieg in die Oberliga Südwest. Der SV Zeltingen und der SV Woppenroth stiegen aus der Landesliga ab.

Abschlusstabellen 

Staffel Nord

Die Ergebnisse von fünf Spielen sind nicht überliefert und wurden in der Tabelle nicht berücksichtigt.
Staffel Süd

Literatur

Einzelnachweise 

1949
Fußballsaison 1949/50